Brut, un genre littéraire médiéval sous forme de chronique
 Brut, un poème anglais daté de la fin 
 Brut, un média en ligne français créé en 2016
Brrut ou Brut, un village du Kosovo situé dans la commune (municipalité) de Dragash/Dragaš (selon le Kosovo) ou de Prizren (selon la Serbie), district de Prizren/Prizren

Patronyme 

 Félicien Brut (1986-), accordéoniste français.

Autres  
 salaire brut, salaire avant la retenue des cotisations salariales ;
 texte brut, contenu basique, échangeable et inter-opérable d'un texte entre dispositifs électroniques ;
 Art brut, terme inventé par le peintre Jean Dubuffet pour désigner les productions de personnes exemptes de culture artistique ;
 Bière brut, bière à fermentation haute brassée à l'aide de méthodes champenoises ;
 Champagne brut ;
 Pétrole brut, pétrole directement issu du puits, après seulement une décantation et un désablage.

Voir aussi
  (brut en anglais)